

Patronyme 

 Albert Kalonji
 Cédric Kalonji
 Didier Kalonji
 Jean-Philippe Kalonji

Pseudonyme 

 Sizzla Kalonji (1976-), artiste jamaïcain ;